Fábián Márton (1924–?) TSZ-elnök, kommunista politikus, országgyűlési képviselő (1971–1985)
Fábián Márton (?) színész, 2018-ban végzett a SZFE-n